Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1975 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 5 juli 1975.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Evonne Goolagong (intussen gehuwd met Cawley) en Peggy Michel waren het eerste reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Ann Kiyomura en Kazuko Sawamatsu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Françoise Dürr en Betty Stöve in drie sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel (de enige op de grandslamtoernooien). De Amerikaanse Kiyomura had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Sawamatsu ook twee.

Het Belgische span Michèle Gurdal en Monique Van Haver kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

Naast Stöve waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: het team Elly Appel en Tine Zwaan strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1975